Кызыл-Ванк — могильник бронзового века, расположенный в 18 км от города Нахичевань в Азербайджане.
 Кизыл-Ванк — местное наименование армянского монастыря Кармир-Ванк близ Нахичевани.
 Кизыл-Ванк — прежнее название села Макенис в Армении.